La Türkiye Basketbol Ligi 2020-2021 è stata la 52ª edizione della seconda divisione turca di pallacanestro maschile. La 6ª edizione con il nome di Türkiye Basketbol Ligi.

Classifica finale

Play-off

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2020
Pallacanestro nel 2021
Türkiye Basketbol Ligi 2020-2021